Към декември 2021 г. дискографията на италианската певица Бианка Атцей обхваща 1 студиен албум и 17 сингли, към които се добавят 16 музикални видеоклипа.

Албуми

Студийни албуми

Сингли

Като основна изпълнителка

Като гост изпълнителка

Музикални видеоклипове

Като основна изпълнителка

Като гост изпълнителка 

 2013: Fino in fondo (Николò Алиарди и The Hills с Бианка Атцей)
 2015: Intro (Джей-Акс с Бианка Атцей)
 2018: Come in un'isola (Джерико с Бианка Атцей и ил Чиле)

Авторка на текстове за други певци 

 2012 - Folle stronza за Лоредана Ероре - автор на текста заедно с Диего Калвети, в албума на Ероре Pioggia di comete
 2016 - Io e te за Диър Джак - автор на текста заедно с Козимо Анджули, публикуван в албума им Mezzo respiro

Източници и бележки

Външни препратки 

 Дискография на Бианка Атцей на Allmusic
 Дискография на Бианка Атцей на Discogs

Дискографии на италиански изпълнители